Livesay ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothy Livesay (1909–1996), kanadische Dichterin
 Florence Randal Livesay (1874–1953), kanadische Schriftstellerin, Journalistin und Übersetzerin
 Harold C. Livesay (* 1934), US-amerikanischer Historiker
 Richard Livesay (1753–~1823), britischer Maler